Oina ist der Name von
 Oina (Muhu), einem Dorf der Gemeinde Muhu, Kreis Saare, Estland
 Oină (Sport), einer rumänischen Ballsportart